Patrik Bärtschi, né le  à Bülach, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le fils d’Urs Bärtschi et le frère de Deny Bärtschi, qui sont tous deux également joueurs de hockey sur glace.

Carrière en club 
Patrik Bärtschi a fait ses débuts en Ligue nationale A en 2000 avec les Kloten Flyers. Auparavant, il a fait ses classes de juniors dans le club zurichois, en compagnie de son frère aîné Deny Bärtschi. Il est choisi en 2002 au , en  au total par les Penguins de Pittsburgh lors du repêchage d'entrée dans la LNH.

Il quitte son club formateur au début de la saison 2006-2007, pour rejoindre le CP Berne. Il reste trois saisons dans la capitale fédérale, avant de rejoindre le ZSC Lions. Il remporte avec le club zurichois la Coupe Victoria en 2009 face aux Blackhawks de Chicago et est désigné meilleur joueur. Il manque une partie de la saison 2010-2011 à cause d’une blessure au genou, mais remporte l’année suivante son premier titre de champion de Suisse.

Carrière internationale 
Patrik Bärtschi a participé au championnat du monde des moins de 18 ans en 2001 et en 2002, ainsi qu'au championnat du monde junior en 2002, 2003 et 2004.

En 2003, 2005 et 2008, il représente la Suisse aux championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
 Meilleur buteur du championnat du monde junior 2003
 Meilleur pointeur du championnat du monde junior 2003
 Meilleur joueur de la Coupe Victoria 2009

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|1999-2000|| Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A || 26 || 12 || 14 || 26 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Kloten Flyers || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001|| HC Thurgovie || LNB || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001|| Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A || 36 || 38 || 30 || 68 || 14 || 6 || 11|| 3 || 14 || 6
|-
|2001-2002 || Kloten Flyers || LNA || 25 || 4 || 4 || 8 || 8 || 11 || 2 || 2 || 4 ||2
|-
|2001-2002||| Kloten Flyers U20 || Juniors Élites A || 9 || 10 || 7 || 17 || 4 || 2 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
|2002-2003 || Kloten Flyers || LNA || 44 || 21 || 16 || 37 || 39 || 5 || 1|| 3|| 4 || 4
|-
|2003-2004 || Kloten Flyers || LNA || 40 || 12 || 23 || 35 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2004-2005 || Kloten Flyers || LNA || 28 || 7 || 8 || 15 || 12 || 5 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
|2005-2006 || Kloten Flyers || LNA || 44 || 10 || 18 || 28 || 26 || 11 || 1 || 2 || 3 || 14
|-
|2006-2007 || CP Berne || LNA || 44 || 22 || 17 || 39 || 41 || 13 || 3 || 3 || 6 || 6
|-
|2007-2008 || CP Berne || LNA || 50 || 18 || 17 || 35 || 22 || 6 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|2008-2009 || CP Berne || LNA ||33 || 12 || 11 || 23 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2009-2010 || ZSC Lions || LNA ||49 || 25 || 28 || 53 || 34 || 7 || 3 || 3 || 6 || 12 
|-
|2010-2011 || ZSC Lions || LNA ||29 || 8 || 9 || 17 || 0 || -|| -||-||-||-
|-
|2011-2012 || ZSC Lions || LNA ||48 || 11 || 7 || 18 || 8 || 15 || 9 || 2 || 11 || 4
|-
|2012-2013 || ZSC Lions || LNA ||50 || 12 || 11 || 23 || 6 || 12|| 3||1||4||0
|-
|2013-2014 || ZSC Lions || LNA || 44 || 21 || 7 || 28 || 22 || 18 || 3 || 5 || 8 || 0
|-
|2014-2015 || ZSC Lions || LNA || 45 || 13 || 12 || 25 || 16 || 18 || 4 || 5 || 9 || 6
|-
|2015-2016 || ZSC Lions || LNA || 34 || 4 || 9 || 13 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || ZSC Lions || LNA || 25 || 2 || 4 || 6 || 4 || - || - || - || - || -

| 634 || 202 || 201 || 403 || 252 || 130 || 33 || 28 || 61 || 58

|2008-2009 || CP Berne || Ligue des champions || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || Phase de groupe
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 2 || 3 || 5 || 2 || Phase de groupe
|-
|2012 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 1 || 1 || 2 || 10 || Phase de groupe
|-
|2013 || ZSC Lions || Trophée européen
| 7 || 5 || 1 || 6 || 2 || Phase de groupe
|-
|2014-2015 || ZSC Lions || Ligue des champions
| 4 || 2 || 0 || 2 || 0 || Phase de groupe
|-
|2014-2015 || ZSC Lions || Coupe de Suisse
| 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || Demi-finale
|-
|2015-2016 || ZSC Lions || Ligue des champions
| 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || Seizième de finale
|-
|2015-2016 || ZSC Lions || Coupe de Suisse
| 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || Vainqueur
|-
|2016-2017 || ZSC Lions || Ligue des champions
| 6 || 3 || 0 || 3 || 0 || Quart de finale
|-
|2016-2017 || ZSC Lions || Coupe de Suisse
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  Huitième de finale

Statistiques en sélection nationale 

|2001||  Suisse -18 ans || CM -18 ans || 7 || 5 || 2 || 7 || 2 || 4 || Médaille d'argent
|-
|2002||  Suisse -20 ans || CM -20 ans||7 || 2 || 2 || 4 || 2 || 3 ||
|-
|2002||  Suisse -18 ans || CM -18 ans || 8 || 5 || 4 || 9 || 4 || -1 ||
|-
|2003||  Suisse -20 ans || CM -20 ans || 6 || 6 || 4 || 10 || 0 || 1 || 
|-
|2003 ||  || CM || 6 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 ||
|-
|2004||  Suisse -20 ans || CM -20 ans || 6 || 3 || 5 || 8 ||0 ||6 || 
|-
|2005||  Suisse || CM|| 2 || 0 || 0 || 0 ||0 || -1 || 
|-
|2008||  Suisse || CM || 7 || 1 || 2 || 3 || 0 || -3 ||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1984
Naissance à Bülach
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur du CP Berne
Joueur du ZSC Lions